Sulzdorf ist der Name folgender Orte:

 Sulzdorf an der Lederhecke, Gemeinde im Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern

Gemeindeteile:
 Sulzdorf (Giebelstadt), Ortsteil des Marktes Giebelstadt, Landkreis Würzburg, Bayern
 Sulzdorf (Hüttlingen), Ortsteil der Gemeinde Hüttlingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Sulzdorf (Kaisheim), Ortsteil des Marktes Kaisheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Sulzdorf (Meeder), Ortsteil der Gemeinde Meeder, Landkreis Coburg, Bayern
 Sulzdorf (Schwäbisch Hall), Stadtteil der Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Sulzdorf (Stadtlauringen), Ortsteil des Marktes Stadtlauringen, Landkreis Schweinfurt, Bayern

Siehe auch:
 Sülzdorf